Geheimdienst der Ukraine steht für:

 Sluschba bespeky Ukrajiny, Inlandsgeheimdienst der Ukraine
 Sluschba sownischnjoji roswidky Ukrajiny, Auslandsnachrichtendienst der Ukraine
 HUR (Geheimdienst), Geheimdienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums